novo-horizontini – abitanti di Novo Horizonte (Bahia)
novo-horizontini – abitanti di Novo Horizonte (San Paolo)
novo-horizontini – abitanti di Novo Horizonte (Santa Catarina)
novo-horizontini – abitanti di Novo Horizonte do Norte
novo-horizontini – abitanti di Novo Horizonte do Oeste